Білостоцький повіт — адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі:
 Білостоцький повіт — повіт у Підкарпатському воєводстві сучасної Польщі;
 Білостоцький повіт — історичний повіт у Білостоцької області, потім Гродненській губернії Російський імперії (1808-1918).